The Predator – album di Ice Cube del 1992
 The Predator – EP degli Ice Nine Kills del 2013
 The Predator – film del 2018

Pagine correlate 
 Predator